Коста П. Размов е български общественик от Българското възраждане в Македония.

Биография 
Роден е в югозападния македонски град Охрид в голмия български род Размови. Размов е сред лидерите на Охридската българска община и българската църковна и просветна борба в града. Заедно с Илия Чобанов изиграва основна роля в отварянето на българско девическо училище в Охрид през август 1867 година. Григор Пърличев пише в „Автобиографията“ си:

Според Петър Карчев „той бил човекът на по-новото време, изтъкнат възрожденец, отдаващ всичката си енергия на борбата срещу фанариотите“. Заради заслугите му към българщината Народното събрание в 1892 - 1893 година му отпуска пенсия. По-късно пенсията му е отнета поради объркване с Коста Николов Размов, фотограф живеещ в София, виден привърженик на влезлия в конфликт с премиера Константин Стоилов Васил Радославов.

Дъщерята на Коста Размов Василка Размова (? - 1903) е учителка и деятелката на ВМОРО. Коста Размов също подпомага революционното движение и съхранява архива на Охридския революционен комитет.

Умира след 1903 година.

Родословие

Бележки 

Родени в Охрид
Български общественици от Македония
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Български просветни дейци от Македония
Членове на Охридската българска община
Коста